Speedball (paintball)
Speed-ball, egipatski šport s reketom
Speedball (droga)
Speedball (američka loptačka igra)
Speedball (videoigra)
Robbie Baldwin, strip-junak, prvog imena Speedball